Чемпіонат Європи з футболу серед жінок 2017 — дванадцятий чемпіонат Європи з футболу серед жінок, що проходив у Нідерландах з 16 липня по 6 серпня 2017 року. Вперше у фінальній частині чемпіонату взяло участь 16 команд. Чемпіоном Європи вперше у своїй історії стала збірна Нідерландів, яка у фіналі обіграла Данію.

Вибір місця проведення 

Заявки на проведення чемпіонату подали Австрія, Франція, Ізраїль, Нідерланди, Польща, Шотландія та Швейцарія. 4 грудня 2014 року країною-господаркою турніру були оголошені Нідерланди, які вперше прийняли європейський чемпіонат.

Стадіони

Груповий раунд

Група A

Група B

Група C

Група D

Плей-оф

Джерела

Посилання 
 Сторінка змагання на сайті УЄФА 
 Сторінка фіналу змагання на сайті УЄФА 

2017 у Нідерландах
2017 у жіночому футболі